Colucci es un apellido que puede hacer referencia a:

 Alejandro Colucci (1966-), ilustrador y dibujante uruguayo.
 Florencia Colucci Long (1986-), actriz y realizadora de cine, de nacionalidad uruguaya.
 Michel Colucci (1944-1986), también conocido como Michel Gérard Joseph Colucci, alias Coluche, humorista francés y activista por los derechos sociales.